Fox Plaza puede hacer referencia a los siguientes edificios:

 Fox Plaza (Los Ángeles)
 Fox Plaza (San Francisco)